Bangaye peut désigner :
 Bangaye, une commune rurale située dans le département de Manni
 Bangaye, une commune rurale située dans le département de Thion